Drößler ist der Familienname folgender Personen:

 Eugenie Drößler (1916–2010), deutsche Hockeysportlerin der 1950er Jahre
 Graziella Drößler (* 1953), deutsche Malerin
 Karl Drößler (* 1937), deutscher Fußballspieler
 Rudolf Drößler (1934–2022), deutscher Sachbuchautor und Wissenschaftsjournalist
 Stefan Drößler (* 1961), deutscher Museumsdirektor und Filmrestaurator
 Steffen Drößler (* 1990), deutscher Volleyball- und Beachvolleyballspieler

Siehe auch:
 Drössler